Velika nagrada Italije 1960 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 4. septembra 1960.

Phil Hill je dosegel prvo ameriško zmago v prvenstvu Formule 1, Richie Ginther in Willy Mairesse sta se prvič v karieri uvrstila na stopničke.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Phil Hill
| Ferrari
| 50
| 2:21:09,2
| 1
| 8
|-
! 2
| 18
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 50
| + 2:27,6
| 2
| 6
|-
! 3
| 16
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 49
| +1 krog
| 3
| 4
|-
! 4
| 2
|  Giulio Cabianca
| Cooper-Castellotti
| 48
| +2 kroga
| 4
| 3
|-
! 5
| 22
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 48
| +2 kroga
| 6
| 2
|-
! 6
| 26
|  Hans Herrmann
| Porsche
| 47
| +3 krogi
| 10
| 1
|-
! 7
| 24
|  Edgar Barth
| Porsche
| 47
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 8
| 12
|  Piero Drogo
| Cooper-Climax
| 45
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! 9
| 10
|  Wolfgang Seidel
| Cooper-Climax
| 44
| +6 krogov
| 13
|  
|-
! 10
| 28
|  Fred Gamble
| Behra-Porsche-Porsche
| 41
| +9 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Brian Naylor
| JBW-Maserati
| 41
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 34
|  Alfonso Thiele
| Cooper-Maserati
| 32
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 4
|  Gino Munaron
| Cooper-Castellotti
| 27
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 36
|  Giorgio Scarlatti
| Cooper-Maserati
| 26
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 30
|  Vic Wilson
| Cooper-Climax
| 23
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 8
|  Arthur Owen
| Cooper-Climax
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! DNS
| 14
|  Horace Gould
| Maserati
|
| Dovod goriva
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960